RTC steht für:
 Tablettenzählmaschine rotary tablet counter
 Radiotelevisão Caboverdiana, Öffentliche Rundfunk- und Fernsehanstalt auf den Kapverdischen Inseln
 Rene Tondeur Co. Ltd., ein britischer Automobilhersteller (1921–1923)
 Rad Touristik Club (seit 1972). Der RTC Köln e.V. ist Mitbegründer der Bewegung Radtourenfahren.
 Rail Traction Company SpA, ein italienisches Eisenbahnunternehmen
 das Computerspiel Railroad Tycoon
 Rational Team Concert, ein Werkzeug zum Management von Softwareprojekten von IBM
 Real-Time Center AG, ein Schweizer IT-Dienstleister
 Real Time Clock, in elektronischen Geräten eingebaute Echtzeituhr
 real-time Collaboration, Zusammenarbeit über Distanzen in Echtzeit, meistens via Internet-Technologie
 Religious Technology Center (Scientology), siehe David Miscavige
 Resolution Trust Corp., eine Auffanggesellschaft für die Bekämpfung der Finanzkrise in den 1980er Jahren
 Real Time Communications, Instant-Messaging-Server von Microsoft
 Reference- and Translation Center for Cardiac Stem Cell Therapy, Referenz- und Translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie an der Universität Rostock
 das Theologische College in England Regents Theological College
 Réseau de transport de la Capitale, Verkehrsbetrieb in der kanadischen Stadt Québec
 die Organisation Responding to Conflict
 Response Time Compensation, der von LG Electronics verwendete Begriff für eine Overdrive-Schaltung bei Flüssigkristallbildschirmen
 Rotterdam Terror Corps, ein niederländischer Hardcore Techno-Act
 Royal Thimphu College, eine private Universität in Bhutan

RTC